Bano peut désigner :

Patronyme 
 Al Bano (né en 1943), chanteur italien ;
 Artan Bano (né en 1966), footballeur albanais.

Prénom 
 Bano Traoré (né en 1985), athlète français.

Toponymes 
 El Baño : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Motatán dans l'État de Trujillo ;
 El Baño : capitale de la paroisse civile d'El Baño de la municipalité de Motatán dans l'État de Trujillo.

Autres 
 Base d'Adresses Nationale Ouverte : une base de données contenant la correspondance entre adresse postale (non nominative) et position géographique de plus de 25 millions d'adresses sur le territoire français.
 Affaire Shah Bano : une affaire judiciaire en Inde ;
 El Baño : un film du réalisateur chilien Gregory Cohen sorti en 2005.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme